Huntsville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Huntsville (Alabama)
 Huntsville (Arkansas)
 Huntsville (Illinois), im Schuyler County
 Huntsville (Kentucky)
 Huntsville (Missouri)
 Huntsville (North Carolina)
 Huntsville (Ohio)
 Huntsville (Tennessee)
 Huntsville (Texas)
 Huntsville (Utah)

in Kanada:
 Huntsville (Ontario), Gemeinde in der Provinz Ontario

Siehe auch
 Huntsville Township